Самардо Сэмюэлс (; родился 9 января 1989 года в Трелони, Ямайка) — ямайский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда и центрового.

Профессиональная карьера

Карьера в НБА 
Самардо Сэмюэлс не был задрафтован на драфте НБА 2010 года, однако он принял участие в летней лиге НБА 2010 года за команду «Чикаго Буллз». В среднем в летней лиге он набирал 12,6 очков и делал 7,4 подбора за игру. 17 августа 2010 года Сэмюэлс подписал трёхлетнее соглашение с «Кливленд Кавальерс» на сумму 2,3 млн $ с частичной гарантией контракта.

Он дебютировал в игре против «Торонто Рэпторс» 29 октября 2010 года и записал в свой актив 7 очков. 27 лекабря 2010 года он был отправлен в Д-Лигу в команду «Эри Бэйхокс». За «Бэйхокс» Сэмюэлс провёл 2 игры и затем был возвращён в состав «Кавальерс».

2 марта 2011 года Сэмюэлс первый раз вышел в стартовом составе в матче против «Сан-Антонио Спёрс» вместо травмированного Антуана Джеймсона и набрал рекордные для себя 23 очка и 10 подборов.

28 декабря 2012 года Сэмюэлс был снова отправлен в Д-Лигу, теперь уже в команду «Кантон Чардж». Он был возвращён обратно 31 декабря. Однако уже 6 января был отчислен из «Кавальерс». 17 января подписал контракт с клубом Д-Лиги «Рино Бигхорнс».

Карьера в Европе 
7 апреля 2013 года Сэмюэлс подписал контракт с израильским клубом «Хапоэль» (Иерусалим). Статистика Сэмюэлса оставила 12,9 очка и 5,7 подбора в среднем за игру.

25 июля он подписал двухлетнее соглашение с итальянским клубом «Олимпия Милан». Во встрече с «Нижним Новгородом», Сэмюэлс стал первым игроком в истории Евролиги, который сделал 14 точных двухочковых бросков в матче Топ-16. В той игре Самардо реализовал 14 из 16 двухочковых бросков и набрал 36 очков.

22 июля 2015 года перешёл в испанский клуб «Барселона», подписав с ней двухлетний контракт.

Достижения 
  Чемпион Италии: 2013/2014

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Самардо Сэмюэлс на сайте draftexpress.com

Баскетболисты Ямайки
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки БК «Нью Баскет Бриндизи»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Лимож»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки сборной Ямайки по баскетболу